Copa América 1959 (Argentyna)
 Copa América 1959 (Ekwador)